Cette page présente la liste des épisodes de la série télévisée  Nos années pension.

La série relate la vie en internat au lycée Saint-Exupéry de cinq adolescents âgés de 15 à 17 ans : Amel Habib (Joséphine Jobert), Morgane Bassot (Lilly-Fleur Pointeaux), Rose Bercot (Alexandra Naoum), Milo Korsan (Igor Mendjisky) et Sam Stainer (James Champel). Cependant deux autres élèves sont considérés comme héros à partir de la saison 3 : Zoé Petit (Sabine Perraud) et Mathieu (Samuel Brafman).

Résumé des saisons

Saison 1 (2007)

Saison 2 (2008)

Saison 3 (2009)

Saison 4 (2010)

Commentaires
 L'intégralité des saisons de la série (saisons 1, 2, 3 et 4) n'est pour l'instant jamais sortie en coffret DVD. Aucun projet connu n'a été élaboré, car ce programme n'est pas, pour le moment, prévu aux plannings d'édition. On ne sait donc toujours pas s'il y aura un jour ou non des coffrets DVD.

Liste d'épisodes de série télévisée